Вейд Білак (, 3 липня 1976, Саскатун — 31 серпня 2011 Торонто) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника, крайнього нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року в ЗХЛ.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 12-м загальним номером командою «Квебек Нордікс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Колорадо Аваланч», «Калгарі Флеймс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Ковентрі Блейз», «Флорида Пантерс» та «Нашвілл Предаторс».

Загалом провів 571 матч у НХЛ, включаючи 22 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Кубок Колдера в складі «Герші Бірс» — 1997.
 Чемпіон БЕЛ у складі «Ковентрі Блейз» — 2005.

Смерть 
31 серпня 2011 Вейда було знайдено мертвим у одному з готелів Торонто. За однією із версій поліції це було самогубство.

Статистика

Посилання 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Ковентрі Блейз»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Квебек Нордікс»
Уродженці Саскатуна